

Lokalizacje

Niemcy 
 Oberschwarzach – dzielnica Bad Wurzach
 Oberschwarzach – dzielnica Creußen
 Oberschwarzach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schweinfurt